Rotorblad (turbine)
 Rotorblad (windturbine)
 Helikopterrotorblad